уезд расположен в префектуре Фукусима, Япония.

В 2003 году население уезда составляло 41,540 человек, площадь 476.49 км ², плотность 87.18 человек / км ². По оценкам на 1 октября 2018 года, население составляет 8,238 человек, площадь 276.83 км ², плотность 29.8 человек / км ².  В связи с Аварией на АЭС Фукусима-1 село Иитате, входящее в Фукусимскую зону отчуждения, было эвакуировано. Приказ об эвакуации был отменён 1 апреля 2017 года, за исключением небольшого района на юге Иитате, граничащего с соседним посёлком Намиэ, который остается практически полностью закрытой зоной. Однако только треть бывших жителей выразили намерение вернуться обратно.

Посёлки и сёла 
 Синти
 Иитате

Слияния 
 1 января 2006 года город Харамати и поселки Касима и Одака слились в новый город Минамисома.

Эвакуированные населённые пункты входящие в Фукусимскую зону отчуждения на 2019 год  
 Футаба (из уезда Футаба)
 Окума (из уезда Футаба) - с 10 апреля 2019 приказ об эвакуации был отменён, но по состоянию на 2019 года «труднодоступная территория» по-прежнему занимает большую часть посёлка (приказ об эвакуации отменён только на юго-западе посёлка).
 Намиэ (из уезда Футаба) - приказ об эвакуации был отменен 31 марта 2017 года, но по состоянию на 2019 года «труднодоступная территория» по-прежнему занимает большую часть посёлка (приказ об эвакуации отменён только на юго-востоке посёлка)
 Томиока (из уезда Футаба) - приказ об эвакуации 1 апреля 2017 года был отменен, за исключением небольшого «труднодоступного района» на северо-востоке, и возвращение жителей разрешено.
 Кацурао (из уезда Футаба) - на 90% село пригодно для возвращения жителей (за исключением небольшого «труднодоступного района» на северо-востоке).
 Иитате - эвакуация была отменена 1 апреля 2017 года, за исключением небольшого района на юге Иитате, граничащего с соседним посёлком Намиэ, который остается практически полностью закрытой зоной. Однако только треть бывших жителей выразили намерение вернуться обратно.

Примечания 

Уезды префектуры Фукусима